Рышкань (Rîşcani):

 Рышканы (Рышкань) — город в Молдавии, центр Рышканского района.
 Рышкановка (Рышкань) — сектор в северо-восточной части Кишинёва на левом берегу реки Бык. Ограничен на северо-западе Вистерниченами, на юго-западе рекой Бык и на востоке Чеканами.